Quasiphloeospora är ett släkte av svampar. Quasiphloeospora ingår i familjen Mycosphaerellaceae, ordningen Capnodiales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Quasiphloeospora